Барре́-сюр-Меу́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 115 км на північ від Марселя, 45 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 192,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Барре-сюр-Меуж на сайті французького Національного інституту географії
 Барре-сюр-Меуж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барре-сюр-Меуж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи